Cailleux ist der Familienname der folgenden Personen:

 André Cailleux (1907–1986), französischer Geologe und Geograph
 Gaston Cailleux, französischer Segler